Ostkreuz steht für:

 Bahnhof Berlin Ostkreuz, Bahnhof in Berlin
 Ostkreuz (Bildagentur), Fotografenagentur
 Ostkreuz (Film), Spielfilm aus dem Jahr 1991
 die Kreuzung der Heilgeist- und Ossenreyerstraße in Stralsund

Siehe auch:

 Ostkreutz, Punkband aus Berlin
 18:15 ab Ostkreuz, Spielfilm von 2006
 Foto: Ostkreuz, Dokumentarfilm von Maik Reichert